

Cinema 
 Il cacciatore di teste (Headhunter) – film del 1989 diretto da Francis Schaeffer
 Il cacciatore di teste (The Borrower) – film del 1991 diretto da John McNaughton
 Cacciatore di teste (Le Couperet) – film del 2005 diretto da Costa-Gavras

Letteratura 
 Il cacciatore di teste (Hodejegerne) – romanzo di Jo Nesbø del 2008